Шеснаести ватерполо турнир на олимпијским играма је одржан 1972. у Минхену, Немачка. За олимпијски турнир се пријавила укупно 16 репрезентација. Победник турнира и олимпијски шампион по први пут је постала репрезентација Совјетског Савеза, друга је била репрезентација Мађарске а на треће место се пласирала репрезентација САД.

Медаље

Земље учеснице 
На турниру је учествовало 16 репрезентација које су биле подељене у три групе:

Прелиминарна фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Финална фаза

Група II (Утакмице за позиције 7 – 12) 

Резултати су преузети из прелиминарне фазе

Група I (Утакмице за медаље 1 – 6) 

Резултати су преузети из прелиминарне фазе

Финална табела

Референце

Литература 
 - МОКова страница
 Спортске референце - Ватерполо 1972
 Резултати

Ватерполо на Летњим олимпијским играма 1972.